Клеман (чаще всего ) — французская фамилия. Известные носители:

 Клеман, Арно (род. 1977) — французский теннисист.
 Клеман, Давид (1701—1760) — французский библиограф.
 Клеман, Жак (1567—1589) — религиозный фанатик, убийца французского короля Генриха III.
 Клеман, Жак-Валер (1768—1839) — французский генерал-майор (1825 год), барон (1808 год).
 
 Клеман, Жереми (род. 1984) — французский футболист, полузащитник клуба «Сент-Этьен».
 Клеман, Огюстен-Жан-Шарль (1717—1804) — французский религиозный деятель.
 Клеман, Оливье (1921—2009) — французский православный богослов.
 Клеман, Орор (род. 1945) — французская актриса театра и кино.
 Клеман, Пьер (1707—1767) — французский религиозный деятель.
 Клеман, Рене (1913—1996) — французский кинорежиссёр.
 Клеман, Сюзанн (род. 1968) — канадская актриса кино.
 Клеман, Ульрих (1892—1963) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн.
 Клеман, Феликс (музыковед) (1822—1885) — французский органист и музыковед.
 Клеман, Феликс (художник) (1826—1888) — французский художник.
 Клеман, Филипп (род. 1974) — бельгийский футболист.
 Клеман, Франсуа (1714—1793) — французский историк.
 Клеман де Ля Ронсьер, Франсуа (1773—1854) — французский генерал.